Заставный — фамилия; имеет женскую форму Заставная.
 Заставный, Владимир Андреевич (род. 1990) — украинский футболист, защитник клуба «Дачия» (Кишинёв).
 Заставный, Георгий Васильевич (1942—2002) — русский оперный певец, баритон.
 Заставный, Роман Иосифович (род. 1972) — украинский политик.

См. также 
 Заставное
 Заставный переулок — улица в центре Москвы в Тверском районе между Лесной улицей и Бутырским Валом.